Богородское благочиние:

 Богородское благочиние — округ Балашихинской епархии.
 Богородское благочиние — округ Нижегородской епархии.